Le mot naturisme désigne :
 le naturisme comme mode de vie nu
 le naturisme (mouvement littéraire), mouvement littéraire et artistique de la fin du 
 le naturisme anthropologique : théorie qui donne le culte de la nature comme origine des religions
 le naturisme herméneutique : méthode interprétant les dieux comme des forces physiques ou naturelles (Zeus = l'éclair)
 le naturisme religieux